Hans Wandal er et flertydigt navn for flere generationer af personer i samme familie:

 Hans Wandal (-1541) – biskop i Ribe
 Hans Iversen Wandal (1579-1641) – biskop i Viborg
 Hans Wandal (1624-1674) – Sjællands biskop
 Hans Wandal (1656-1710) – teologisk professor